Questa iperbole è stata ed è utilizzata, in differenti contesti o da diverse fonti, per indicare, con un'espressione enfatica, tre differenti fenomeni meteorologici:
la nevicata del 1929
la nevicata del febbraio 1956 
la nevicata del gennaio 1985